Sans rire est le  studio de Volo. Il est un tournant. Le style évolue, laissant rentrer en studio des basses, batteries et ainsi donne une autre vision de ce groupe. Il s'ouvre aux autres tout en gardant une envie de s'exprimer sur des thèmes divers et sans tabou.
Une édition spéciale Fnac inclut 2 titres inédits.

Liste des titres

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Volo
Frédéric Volovitch

Liens externes 
Site officiel de Volo

Album musical sorti en 2013
Album de Volo